Ба́рроу або Бе́рроу () може означати:

Топоніми 
 Барроу () — острів біля берегів Австралії.
 Барроу () — мис на півночі Аляски, найпівнічніша точка США.
 Барроу — місто біля цього мису.
 Барроу () — протока в Канадському Арктичному архіпелазі.
 Барроу (, , ) — річка в Ірландії, друга за довжиною у країні.
 Берроу (округ, Джорджія) — округ (графство) у штаті Джорджія, США

Прізвища 
 Адама Берроу (; 1965) — гамбійський політик, президент Гамбії (з 19 січня 2017).
 Гарольд Барроу (; 1889—1977) — британський воєначальник, адмірал Королівського військово-морського флоту Великої Британії.
 Дін Берроу (; 1951) — прем'єр-міністр Белізу з 2008 року.
 Джефф Барроу (; 1971) — британський продюсер, один із засновників бристольского гурту «Portishead».
 Джон Девід Барроу (; 1952) — англійський фізик-теоретик.
 Джон Берроу (; ?) — англійський футбольний тренер.
 Еррол Берроу (; 1920—1987) — перший Прем'єр-міністр Барбадосу.
 Ісаак Барроу (; 1630—1677) — англійський математик, фізик і богослов, був учителем І.Ньютона.
 Муса Барроу (; 1998) — гамбійський футболіст, нападник.
 Тімоті Барроу (; 1964) — британський дипломат, посол.

Інше 
 Барроу — кратер на Місяці.
 «Барроу» () — англійський футбольний клуб з міста Барроу-ін-Фернес.
 ВЕС Барроу () — британська офшорна вітроелектростанція, споруджена в Ірландському морі
 Нерівність Берроу
Англійські прізвища